Con il termine Yéyé, o anche con musica Yéyé, si intende uno stile musicale dell'Europa meridionale dalle tonalità rock and roll molto leggere e pop in voga nei primissimi anni '60 . Il termine  "yé-yé" deriva dall'inglese "yeah! yeah!" reso popolare dalle band britanniche di fine anni '50 ed inizio '60.

Definizione
L'interiezione yéyé veniva aggiunta, spesso sistematicamente, negli adattamenti fatti in fretta e furia dai successi rock e twist degli Stati Uniti. Queste due sillabe permettevano di rilanciare il ritmo e di mascherare le parole mancanti. Per estensione, questa espressione designò dapprima lo stile musicale, poi i cantanti stessi, infine un fenomeno di moda, di cui uno dei precursori è stato Maurice Renoma.

Storia della musica Yéyé
Claude François, Françoise Hardy, France Gall, Sheila, Sylvie Vartan, Chantal Goya, Frank Alamo, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc sono i cantanti più conosciuti che rappresentano questo periodo in Francia. Ne esistono anche altri: Liz Brady, Cléo, Cosette, Dani, Chantal Kelly, Jacqueline Taïeb, Jocelyne. E nel Québec pure Claire Lepage, Michèle Richard, Jenny Rock, Pierre Lalonde.

Esponenti italiani di uno stile musicale equivalente sono stati in qualche modo Rita Pavone, Rosy, Jenny Luna, Adriano Celentano e Little Tony, anche se molti di loro hanno poi diversificato il proprio repertorio. Anche Mia Martini ha iniziato la sua carriera come "ragazza yéyé", col suo vero nome di Mimì Berté.

Salut les copains (Salve, amici), rivista per i giovani uscita nel 1962 in Francia come prolungamento scritto del programma radiofonico omonimo, illustra eccellentemente il periodo Yéyé.

Artisti Yéyé
Gli artisti e i gruppi yéyé includono: Annie Philippe, Chantal Goya, Chantal Kelly, Christophe, C. Jérôme, Claire Lepage, Claude François, César et les Romains, Dalida, Dani, Daniele Danae, Danny Boy et ses Pénitents, Danyel Gérard, Dick Rivers, Mike Shannon, Les Chats Sauvages, Donald Lautrec, Eddy Mitchell, Evariste, Les Chaussettes Noires, France Gall, Frank Alamo, Françoise Hardy, Frankie Jordan, Gillian Hills, Guy Mardel, Hervé Vilard, Jacqueline Taïeb, Jean-Jacques Debout, Jenny Rock, Jocelyne, Joël Denis, Johnny Farago, Richard Anthony, Johnny Hallyday, El Toro et les Cyclones, Les Aristocrates, Les Gam's, Les Parisiennes, Les Sultans, Les Surfs, Liz Brady, Vic Laurens, Les Vautours, Lucky Blondo, Michel Berger, Michèle Richard, Michèle Torr, Monty, Le Petit Prince, Patricia Carli, Petula Clark, Pierre Lalonde, Ria Bartok, Ronnie Bird, Salvatore Adamo, Sheila, Sylvie Vartan, Concha Velasco, Tiny Yong, Tony Roman, Zouzou...

Note

Collegamenti esterni
 
  Teppaz and co: Sito francese sui cantanti yé-yé degli anni sessanta.
  Radio Yé-Yé!: Una radio con solo canzoni yé-yé.